MCI est un sigle qui peut faire référence à :
 Masse, centrage et inertie, les termes définissant les caractéristiques inertielles d'un corps en mécanique du solide ;
 Media Control Interface, une interface standard pour le pilotage des éléments multimédias ;
 Médiateur chimique de l'inflammation, désigne une molécule libérée par des leucocytes sur le site de l'infection en immunologie ;
 massage cardiaque interne, un ensemble de manœuvres destinées à assurer une oxygénation des organes lors d'un arrêt cardiocirculatoire ;
 MCI Communications (où MCI signifie Microwave Communications, Inc), une entreprise de télécommunications américaine ;
 Motor Coach Industries, un constructeur d’autobus d'Amérique du Nord ;
 Mild cognitive impairment (en français, déficit cognitif léger) ;
 main courante informatisée ;
 moteur à combustion interne ;
 masse cellulaire interne, en embryologie ;
 , un ancien fabricant de magnétophones multipiste et de consoles pour les studios d'enregistrement professionnels ;
 Mouvement des citoyens indépendants – Parti socialiste, auparavant Mouvement des citoyens indépendants de Sao Tomé-et-Principe, parti politique santoméen ;
 Mission commune d’information, une instance du Sénat français.

MCI est un code qui peut faire référence :
 aéroport international de Kansas City, dans la codification IATA.